Садулла, Саадулла, Саадаллах () — арабське ім'я, етимологія визначається комбінацією двох слів «щастя» і «Аллах».

 Садулла Розметов
 Саадаллах аль-Джабір
 Саадуллах-паша
 Садула

Прізвище 
 Садулаєв
 Абдулла Магомедович Саадулаєв

Топонім 
 Садуллапур

Однокореневі імена 
 Сауд ( - «Щасливий»)
 Саад ( - «Бути щасливим»).
 Саадат ( - «Щастя»).
 Сааді. Садуддін. Саїд (ім'я). Масуд

Арабські імена